Quassiremus är ett släkte av fiskar. Quassiremus ingår i familjen Ophichthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ålartade fiskar
Quassiremus